Kodro ist der Familienname folgender Personen:

 Kenan Kodro (* 1993), bosnischer Fußballspieler
 Meho Kodro (* 1967), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler